Il marchio National Professional Soccer League si riferisce a tre leghe attive negli Stati Uniti, in Canada e in Sudafrica in periodi diversi. Nonostante il nome uguale, sono prive di qualsivoglia relazione reciproca:

 National Professional Soccer League I o NPSL I: lega nordamericana attiva nella sola stagione 1967, organizzò un campionato di calcio alternativo a quello ufficiale, prima di unificarsi con un'altra lega e formare, nel 1968, la North American Soccer League (NASL);
 National Professional Soccer League II o NPSL II: lega nordamericana di indoor soccer attiva dal 1984 al 2001.
 National Professional Soccer League o NPSL: lega sudafricana di calcio attiva dal 1971 al 1995.